Словацко:

 Моравская Словакия — этнографическая область в Моравии
 «Словацко» — чешский футбольный клуб